Mixed Emotions (qui signifie en anglais « Émotions mixtes ») peut faire référence à :

Musique

Groupe 
 , groupe allemand de pop

Album 
 , album de Beverley Craven

Chanson 
 , chanson de Rosemary Clooney, 1951
 Mixed Emotions, chanson des Rolling Stones, 1989